«Травиа́та» ()  —  художественный кинофильм режиссёра Франко Дзеффирелли, поставленный в 1982 (1983) году, экранизация одноимённой оперы Джузеппе Верди.

Сюжет
Фильм-опера. Действие происходит в XIX веке в Париже и его окрестностях. Реалистичный рассказ о трагедии двух молодых людей, столкнувшихся с жестокостью окружающего мира и обречённых на страдания и одиночество.

Фильм начинается с того, что из дома одинокой молодой женщины Виолетты Валери, умирающей от чахотки, выносят дорогую утварь, ковры, зеркала — сюда стучатся бедность, болезнь, несчастье. Но именно в этот момент в сознание героини властно вторгается мелодия вальса, и Виолетта мгновенно погружается в атмосферу парижского праздника, где она впервые встретила своего Альфреда. Это не воспоминание, это то, что постоянно присутствует в её душевном мире, отзываясь целой палитрой чувств. Виолетта вспоминает о счастливой поре своей жизни, и зритель естественно включается в эту прихотливую игру внутренних переживаний, которая, собственно, и не игра вовсе, а сама жизнь...

...В шикарном особняке известной парижской куртизанки Виолетты Валери — шумное многолюдное веселье по случаю выздоровления хозяйки. Один из гостей представляет Виолетте молодого человека Альфреда Жермона, недавно приехавшего в Париж из провинции и влюблённого в неё. Виолетта высмеивает Альфреда и утверждает, что его любовь пройдёт раньше, чем завянут её любимые цветы — камелии, а жизнь дана для наслаждения и нужно ловить каждый миг. Однако Альфред кажется Виолетте искренним и заботливым человеком, в отличие от тех прожигателей жизни, с которыми она была знакома прежде. Виолетта не перестаёт думать об Альфреде даже после окончания праздника и отъезда гостей. Оставшись одна, Виолетта с удивлением понимает, что впервые в своей жизни полюбила. Эта любовь меняет её и наполняет её жизнь новым смыслом. Виолетта оставляет свою прежнюю жизнь, покидает Париж и поселяется вместе с Альфредом. Влюблённые счастливо живут в уединении в скромном доме на природе. Виолетта полна надежд на счастливое будущее, однако с появлением отца Альфреда — Жоржа Жермона — всё меняется...

В ролях

Тереза Стратас — Виолетта Валери
Пласидо Доминго — Альфред Жермон
 Корнелл МакНейл — Жорж Жермон, его отец
 Аксель Галь — Флора Бервуа, подруга Виолетты
 Аллан Монк — барон Дюфоль
 Маурицио Барбачини — виконт Гастон де Леторьер
 Ричард Онето — маркиз д’Обиньи
 Роберт Соммер — доктор Гренвиль
 Пина Чеи — служанка Аннина 
 Солисты в танцевальных номерах: 
 Екатерина Максимова — испанская танцовщица
 Владимир Васильев — матадор
 Габриэла Борни —  цыганская танцовщица

Музыканты
Хор и оркестр театра Метрополитен Опера 
Дирижёр — Джеймс Левайн

Съёмочная группа
 Режиссёр-постановщик: Франко Дзеффирелли
 Продюсеры: Тарак Бен Аммар, Карло Ластрикати
 Композитор: Джузеппе Верди
 Сценаристы: Франческо Мария Пьяве (либретто оперы), Александр Дюма-сын (пьеса «Дама с камелиями», положенная в основу либретто оперы), Франко Дзеффирелли 
 Оператор: Эннио Гварньери
 Монтажёры: Франка Сильви, Питер Тейлор
 Художник по декорациям: Джанни Кваранта 
 Художник по костюмам: Пьеро Този
 Хореограф: Альберто Теста

Призы, награды, номинации

 1983 — номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший иностранный фильм»
 1983 — номинации на премию «Оскар» в категориях «Лучшие декорации» и «Лучшие костюмы»
 1984 — премии BAFTA  в категориях «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшие костюмы»
 1984 — номинации на премию  BAFTA в категориях «Лучший звук» и «Лучший фильм на иностранном языке»
 Премии  в категориях «Лучшие костюмы», «Лучшие декорации» и «Лучшая операторская работа»

Примечание

 Фильм был снят в 1982 году, премьера фильма в Италии состоялась в 1982 году, а мировая премьера состоялась в начале 1983 года, поэтому в разных источниках указывается год выхода или 1982, или 1983. В 1984 году фильм вышел в советском прокате.

Издание на видео
 Этот фильм-опера неоднократно выпускался на DVD. Один из последних выпусков - в 2008 году компанией Deutsche Grammophon (Гамбург, Германия).

См. также

 Травиата (фильм-опера, 1968)
 Отелло (фильм, 1986)

Ссылки
 Фильм-опера «Травиата» (1982) на IMDb
 Фильм-опера «Травиата» (1983) на en.wikipedia.org
 Фильм-опера «Травиата» на freebase.com
 Фильм-опера «Травиата» на сайте ivid.it
 Фотогалерея фильма-оперы «Травиата» на сайте cinema.de 
 Фотогалерея фильма-оперы «Травиата» на сайте cineplex.com
 Фильм-опера «Травиата» на сайте kino.de
 Фильм-опера «Травиата» на сайте the-numbers.com
 Отзывы критики на фильм-оперу «Травиата»
 Статья о фильме-опере «Травиата» и фото

Фильмы-оперы Италии
Экранизации опер Джузеппе Верди
Экранизации произведений Александра Дюма (сына)
Фильмы-оперы по литературным произведениям
Дама с камелиями
Фильмы Rai